Станчу () — румынская фамилия. Известные носители:
 Станчу, Константин (1911-?) — румынский футболист.
 Станчу, Николае (род. 1973) — румынский футболист.
 Станчу, Николае Клаудиу (род. 1993) — румынский футболист, полузащитник.